A 2016. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 20 km-es gyaloglás versenyszámát 2016. augusztus 12-én rendezték.

Az aranyérmet a kínai  nyerte. Helebrandt Máté egyéni csúccsal 28. lett.

Eredmények
 DQ: a versenyből kizárva
 DNF: a versenyt feladta
 NR: országos rekord
 PB: egyéni rekord
 SB: az adott évben aktuálisan az egyéni legjobb eredmény

Források
a verseny jegyzőkönyve

Atlétika a 2016. évi nyári olimpiai játékokon